Cyclo-octadieen is een organische verbinding met als brutoformule C8H12. Van de stof zijn 4 structuurisomeren bekend:
 1,2-cyclo-octadieen, vooral structuurtheoretisch interessant
 1,3-cyclo-octadieen, stabielste vorm
 1,4-cyclo-octadieen
 1,5-cyclo-octadieen